Агия Габиб кызы Нахчыванлы () — депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель парламентского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Заслуженный учитель Азербайджана, последний ректор Азербайджанского института учителей.

Биография 
Агия Нахчыванлы родилась 11 марта 1950 года в Варташене (ныне Огуз). В 1967 годe окончила варташенскую городскую среднюю школу №1. В 1967—1972 годах училась в Азербайджанском педагогическом институте им. М. Ф. Ахундова (ныне Бакинский славянский университет).

Карьера 
В 1972 году начала работать педагогом русского языка в средней школе №2 Варташенского (ныне Огузского) района. Вскоре была избрана председателем школьно-преподавательской комсомольской организации.

В 1996 году решением Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики ей была присвоена ученая степень кандидата наук по философии. В 2007 году была ей было присвоено учёное звание профессора.

В 2000—2005 гг. занимала должность заместителя председателя Женского совета Сабаильского районного отделения партии «Новый Азербайджан».

В 2005—2015 годах являлась ректором Азербайджанского института учителей.

В 2010 году была избрана депутатом Милли Меджлиса, а с 2015 года возглавляет парламентский Комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Звания, ордена, медали 
В 2008 году была удостоена почетного звания Заслуженного учителя.

В 2009 году была удостоена ордена «Слава».

В 2020 году награждена орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

Орден Петра Великого (2011).

Примечания 

Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана VI созыва